Petrohradský sovět označuje různé organizace na území Petrohradu:
 Petrohradský sovět dělnických delegátů (Петербургский совет рабочих депутатов) během revoluce 1905,
 Petrohradský sovět dělnických a vojenských delegátů (Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов) čili Petrosovět (Петросовет) založený v únoru 1917, v srpnu 1920 sjednocený s petrohradským gubernským sovětem v Petrohradský gubernský sovět dělnických, rolnických a rudoarmějských delegátů (Петроградский губернский совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов). Roku 1924 v souvislosti se změnou názvu města přejmenovaný na Lensovět a roku 1990 opět po přejmenování města a politických změnách na Petrohradský městský Sovět národních delegátů (Санкт-Петербургский городской Совет народных депутатов)
 Petrohradský gubernský sovět rolnických delegátů (Петроградский губернский совет крестьянских депутатов) založený 1917, v únoru 1918 přejmenovaný na Petrohradský gubernský sovět dělnických, vojenských a rolnických delegátů (Петроградский губернский совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов) a v srpnu 1920 sloučený s Petrohradským sovětem dělnických a vojenských delegátů.